Тамерлан може да се отнася за:

 Тимур – монголски завоевател
 Тамерлан — поема от Едгар Алън По
 Тамерлан — опера от Георг Фридрих Хендел